Brieva puede hacer referencia a:

Geografía 

 Brieva, municipio de la provincia de Segovia (España).
 Brieva, localidad del municipio de Ávila (España).
 Brieva de Cameros, municipio de La Rioja (España).
 Brieva de Juarros, localidad del municipio San Adrián de Juarros, en la provincia de Burgos (España).
 Brieves, población perteneciente al concejo de Valdés, en Asturias (España).